

Luoghi

Australia
Inglewood (Queensland)
Inglewood (Victoria)
Inglewood (Australia Occidentale)

Canada
Inglewood (Calgary)
Inglewood (Edmonton)
Inglewood (Ontario)

Nuova Zelanda
Inglewood (Nuova Zelanda)

Stati Uniti d'America
Inglewood (California)
Inglewood (Nebraska)
Inglewood (Contea di Mecklenburg, Virginia)
Inglewood (Contea di Rockingham, Virginia)

Sudafrica
Inglewood (Sudafrica)

Musica
Inglewood - Live in California, album dei Deep Purple